Sithonia (; ausgesprochen Sithonía) bezeichnet:

die mittlere Halbinsel (Finger) der Halbinsel Chalkidiki in Nordgriechenland, siehe Sithonia (Halbinsel) oder Chalkidiki
eine griechische Gemeinde (Dimos) in der Präfektur Chalkidiki, Verwaltungsregion Zentralmakedonien, siehe Sithonia (Gemeinde)